La calle La Pampa de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, es una calle que va desde Avenida de los Constituyentes hasta la Avenida Costanera Rafael Obligado que pasa por los barrios de Villa Urquiza, Parque Chas, Villa Ortúzar y Belgrano en el año 2019 se habilita el cruce sin barreras en  Belgrano .

Referencias 

Calles de la ciudad de Buenos Aires
Calles del barrio de Belgrano (Buenos Aires)